Plusieurs films ont des titres semblables à origine inconnue, que ce soit en français ou en anglais :

 D'origine inconnue, film d'horreur américano-canadien réalisé par George P. Cosmatos sorti en 1983.
 Life : Origine inconnue,  film de science-fiction horrifique américain réalisé par Daniel Espinosa, sorti en 2017. 
 , film britannique réalisé par Hasraf Dulull sorti en 2018.